Plaatsen in Roemenië, zoals
 Avrămești (Harghita)
 Avrămești (Mureș)
 Avrămești (Vaslui)
 Avrămești (Vâlcea)
 Avrămești (Arieșeni), een plaats in de gemeente Arieșeni, Alba
 Avrămești (Avram Iancu), een plaats in de gemeente Avram Iancu, Alba